Das Damendoppel der Australian Championships 1954 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Vorjahressiegerinnen waren Maureen Connolly und Julie Sampson. Im Endspiel setzten sich Mary Hawton / Beryl Penrose gegen Hazel Redick-Smith / Julia Wipplinger mit 6:3 und 8:6 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1954